Атаманю́к () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Атаманюк, Василий Иванович (1897—1937) — украинский писатель, поэт, переводчик, литературовед.
 
 Атаманюк, Николай Тодерович (1940—2016) — бригадир электросварщиков Курганского машиностроительного завода Министерства оборонной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Атаманово
 Атамановский